Hassasna (Aim Temuchente)
 Hassasna (Saida)
 Hassasna (distrito)

Desambiguações de topônimos